Педроса-де-Рио-Урбель () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 49,060 км². Население — 253 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Покровителем города считается святая Хулияна.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación Provincial de Burgos

Муниципалитеты Бургоса